El nombre Pedro López de Luna puede referirse a:

Personas 
 Pedro López de Luna y Ximénez de Urrea
 Pedro López de Luna, III señor de Luna